Система управления пакетами (также иногда «менеджер пакетов» или «пакетный менеджер») — набор программного обеспечения, позволяющего управлять процессом установки, удаления, настройки и обновления различных компонентов программного обеспечения. Системы управления пакетами активно используются в различных дистрибутивах операционной системы Linux и других UNIX-подобных операционных системах.

Программное обеспечение представляется в виде особых пакетов, содержащих, помимо дистрибутива программного обеспечения, набор определённых метаданных, которые могут включать в себя полное имя пакета, номер версии, описание пакета, имя разработчика, контрольную сумму, отношения с другими пакетами. Метаданные сохраняются в системной базе данных пакетов.

Существует множество систем управления пакетами, вот некоторые из них: 

 RPM и yum (система управления пакетами Red Hat, использующаяся во множестве дистрибутивов Linux, в том числе Fedora, RHEL, ASP Linux, Mandriva, OpenMandriva Lx, openSUSE)
 dpkg и apt (система управления пакетами в Debian и в различных дистрибутивах, основанных на нём, например Ubuntu), 
 Pacman (менеджер пакетов в Arch-подобных дистрибутивах), 
 Portage (основная система управления пакетами в Gentoo, аналог системы портов FreeBSD), 
 Entropy (система управления пакетами в Sabayon Linux),
 PiSi (система управления пакетами, используется турецким дистрибутивом Pardus), 
 Image Packaging System (система управления пакетами для OpenSolaris) 
 NuGet (система управления пакетами для Windows 10).

Кроме того, в ряде экосистем вокруг популярных языков программирования созданы собственные менеджеры пакетов, обеспечивающие установку приложений на этих языках и необходимых библиотек, среди таковых Composer (PHP), NPM (JavaScript, менеджер пакетов в составе Node.js), Pip (Python), Gem (Ruby).

Пакеты хранятся в специальном хранилище — репозитории — которое обычно располагается на сервере, находящемся в интернете или же в локальной сети (например, во внутренней сети компании).

Ссылки 
 
 
 

 
Unix